Iceman, «hombre de hielo» que carece de sentimientos ; en inglés, puede referirse a:

 Wim Hof, a quien se ha dado este apodo por tener 20 récores mundiales en el hielo
 Iceman, la guitarra Ibanez.
 Hombre de Hielo, el superhéroe de historietas.
 Iceman, Personaje del videojuego de Mega Man de la compañía Capcom.
 Kimi Räikkönen, a quien se ha dado este apodo.